Grim – township della Contea di Gladwin, Michigan (Stati Uniti d'America)
 Grim – nome d'arte di Erik Brødreskift, batterista norvegese
Fred Grim – ex portiere di calcio olandese